Józef Kawczyński (1868-1955) – tkacz, działacz komunistyczny
 Józef Kawczyński (1899-1920) – żołnierz armii niemieckiej, powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari